Чемпионат Венгрии по футболу 2013/2014 — 115-й чемпионат Венгрии проходил с 26 июля 2013 года по 1 июня 2014 года. Чемпионом стал клуб « Дебрецен».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели «Шиофок» и «Эгри», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Мезёкёвешд СЕ» и «Академия Пушкаша».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица 

источник mlsz.hu

Бомбардиры 

2013/2014
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2013 году
Спорт в Венгрии в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году